Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Christer Allgårdh e Ulf Stenlund che hanno battuto in finale Roberto Azar e Marcelo Ingaramo 2-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Mark Kratzmann /  Paul McNamee (semifinali)
 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (primo turno)

 Claudio Mezzadri /  Gianni Ocleppo (primo turno)
 Alessandro De Minicis /  César Kist (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1987